Camamu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Camamu (ort), Bahia, 
 Camamu (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar